Яков Офросимов:
 Офросимов, Яков Михайлович (1866—1924) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Офросимов, Яков Никандрович (1862—1946) — российский общественный и государственный деятель, член Государственного Совета по выборам.